11-й округ (франц. 11e arrondissement) — название административных единиц во Франции.
Среди них:

 XI округ Парижа — один из 20 муниципальных округов Парижа.
 11-й округ департамента Па-де-Кале
 11-й округ департамента Нор